Sternenberg kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sternenberg, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Sternenberg, Zürich, ort,